En physique, il existe deux lois de Coulomb, nommées en l'honneur du physicien français Charles de Coulomb : 
 en électrostatique, la loi de Coulomb exprime la force électrique s'exerçant entre deux particules chargées immobiles.
 en mécanique, la loi de Coulomb permet d'exprimer sous une forme simplifiée les forces de frottement qui s'exercent entre deux solides.